La Serie B 1977-1978 è stata la 46ª edizione del campionato italiano di calcio di Serie B, disputata tra l'11 settembre 1977 e l'11 luglio 1978 e conclusa con la vittoria dell', al suo primo titolo.

Capocannoniere del torneo è stato Massimo Palanca () con 18 reti.

Stagione

Avvenimenti
Vittoria del campionato che andò all', che ha modo di stabilire alcuni primati del campionato, tra cui quello dei punti ottenuti (61, con la regola dei due punti a vittoria), dei gol segnati (73) e delle vittorie (26), ottenendo la promozione con sette giornate d'anticipo, primato condiviso con il  del 2019-2020. Le altre due squadre promosse furono il , che tornò in Serie A dopo un anno di purgatorio e l', che superò alla penultima giornata il  (sconfitto a Pistoia in una partita tesa, perché la squadra toscana era in cerca di punti salvezza) battendo la Sampdoria, che chiuse il campionato all'ottavo posto. Da registrare il buon girone d'andata del  (20 punti), aiutato dall'attaccante Erasmo Iacovone. La squadra, poi colpita dalla morte di Iacovone per un incidente stradale, non riuscirà a ripetersi nel girone di ritorno, chiudendo solo all'ottavo posto.

In zona retrocessione il  si salvò all'ultima giornata, a spese della Cremonese, che scese assieme al  (che solo due anni prima militava in massima serie) e al .

Squadre partecipanti

Allenatori e primatisti

Classifica finale 

Legenda:
      Promossa in Serie A 1978-1979.
      Retrocessa in Serie C1 1978-1979.

Note:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Era in vigore il pari merito.

Squadra campione

Risultati

Tabellone

Calendario

Statistiche

Squadre

Capoliste solitarie

Classifica in divenire

Individuali

Classifica marcatori

Note

Bibliografia 
 

Calcio nel 1977
Calcio nel 1978
1977